Con il termine di Sestiere ci si può riferire a:
 sestiere – Suddivisione amministrativa di alcune città italiane:
 sestieri di Venezia
 sestieri di Firenze
 sestieri di Milano
 sestieri di Genova
 sestieri di Rapallo
 sestiere – Antica unità di misura di capacità